

Чеганли — село, Абдулинський міський округ, Оренбурзька область
 Чеганли — присілок, Белебеївський район, Башкортостан